Alophia  steht für:

 Alophia (Pflanzengattung) aus der Familie der Schwertliliengewächse 
 Alophia (Schmetterling), Gattung aus der Familie der Zünsler

Siehe auch:
 Alophe (Gattung), fossiler Altweltaffe aus dem Miozän, 2019 zunächst benannt als Alophia
 Alopias, Gattung der Haie